Vorsatz steht für:
 Vorsatz (Theologie), Bestandteil der katholischen Beichte
 Vorsatz (Psychologie), Absicht, in einer Situation ein Verhalten auszuführen
 Vorsatz (Buchherstellung), verbindet den Buchblock mit dem Buchdeckel
 Vorsätze für Maßeinheiten oder Einheitenpräfixe
 Vorsatz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vorsatz (Recht), wissentlicher Wille zum Begehen einer Straftat

Siehe auch: